Клетінське сільське поселення — муніципальне утворення у Росії.

Івановська область
 Клетінське сільське поселення — муніципальне утворення у складі Палехського району у 2005—2009 роках.

Рязанська область
 Клетінське сільське поселення — муніципальне утворення у складі Касимовського району.